Alexis Omar Cortés Morales (Puente Alto, 2 de diciembre de 1983) es un sociólogo, académico y político chileno, militante del Partido Comunista de Chile (PCCh).

Desde marzo de 2023 es comisionado experto en el marco del proceso constituyente del 2023.

Biografía

Primeros años y estudios 
Nacido en Puente Alto el 26 de febrero de 1977. Realizó sus estudios superiores en la Pontificia Universidad Católica de Chile, donde obtuvo la Licenciatura en Sociología. Posteriormente cursó un Máster en Sociología y un Doctorado en Sociología en la Universidad del Estado de Río de Janeiro.

Trayectoria pública

Carrera profesional 
Ejerce como profesor del departamento de Sociología de la Universidad Alberto Hurtado desde el año 2014.

Ejerció como vicepresidente del Colegio de Sociólogos y fue reconocido con el Premio Iberoamericano de Ciencias Sociales.

Carrera política 
Es militante del Partido Comunista de Chile y nieto de un detenido desaparecido, fue miembro de la comisión de Constitución de dicho partido. El 23 de enero de 2023 la Cámara de Diputadas y Diputados de Chile ratificó su candidatura, patrocinado por el Partido Comunista como miembro de la Comisión Experta del proceso constituyente chileno del año 2023.

Referencias 

Constitucionalistas de Chile
Profesores de Derecho de Chile
Profesores de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Alumnado de la Pontificia Universidad Católica de Chile
Políticos del Partido Comunista de Chile
Becarios Fulbright
Miembros de la Comisión Experta del Consejo Constitucional de Chile